Lācis oder Lacis ist der Familienname folgender Personen:

 Asja Lācis (1891–1979), lettische Regisseurin, Schauspielerin und Theaterleiterin
 Martiņš Lācis, sowjetischer Tschekist
 Vilis Lācis (1904–1966), lettischer Schriftsteller und Politiker der Sowjetzeit
 Visvaldis Lācis (1924–2020), lettischer Publizist und Politiker